Sur puede referirse a los siguientes álbumes:

Sur, álbum lanzado en el año 2000 por la banda española Revólver.
Sur, álbum lanzado en el año 1987 por el músico uruguayo Jaime Roos.